Doppelmord steht für:

 Doppelmord (Film), internationaler Thriller von Bruce Beresford (1999)
 Doppelmord (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von Dana Linkiewicz (2007)
 Doppelmord, vorsätzliches Tötungsdelikt an zwei Personen, siehe Mord 

Siehe auch: